George Clinton (1686-1761), gouverneur colonial britannique de Terre-Neuve et de New York ;
 George Clinton (1739-1812), vice-président des États-Unis et gouverneur de New York ;
 George Clinton (né en 1941), musicien américain, l'un des pères fondateurs du funk ;
 George S. Clinton (ne en 1947), compositeur de musiques de films américain.